Abdelkader Reguig peut faire référence à :
 Abdelkader Reguig, un footballeur algérien ;
 Abdelkader Reguig, un homme politique algérien.